Фёдор Ге́нрихович Войтоло́вский (род. 13 апреля 1979 года, Москва) — российский -международник, специалист в области изучения внешней политики и политики безопасности США, отношений США с союзниками в Европе и Тихоокеанской Азии, член-корреспондент РАН (2016), директор ИМЭМО РАН (с 2017).

Биография 

Сын советского экономиста, специалиста в области географии морских путей и промышленного рыболовства Г. К. Войтоловского (1930—2011), правнук писателя Л. Н. Войтоловского (1875—1941).

В 2001 году окончил исторический факультет МГУ и поступил в аспирантуру ИМЭМО РАН. В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Отражение процессов политической глобализации в сознании политических элит и общественных движений США и ЕС» (научный руководитель Н. А. Косолапов; официальные оппоненты Т. А. Алексеева и К. Г. Холодковский).

C 2004 года работает в ИМЭМО, где занимал должности младшего и старшего научного сотрудника, заведующего Сектором внешней и внутренней политики США, заместителя директора Института по научной работе. В 2013 году защитил докторскую диссертацию «Идеология и практика атлантизма во внешней политике США».

С 2007 года читает спецкурсы для аспирантов ИМЭМО РАН; в 2008—2020 гг. по совместительству преподавал на факультете политологии МГИМО, в 2016—2018 гг. выступал с лекциями в Школе международных и региональных исследований ДВФУ, в 2015 и в 2017 гг. — в Миддлберийском колледже в Монтерее, США, в 2019 г. — в Шанхайском университете иностранных языков (ШУИЯ), Китай.

В 2015 году присвоено почётное учёное звание профессора РАН. 28 октября 2016 года избран членом-корреспондентом РАН по Отделению глобальных проблем и международных отношений. В 2017 году избран директором ИМЭМО РАН.

Член Совета по науке и образованию при Президенте Российской Федерации (с 2021); член Научного совета Совета безопасности Российской Федерации (с 2014); член Научного совета при Министерстве иностранных дел Российской Федерации (с 2021), член Оргкомитета международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» (с 2015); был участником и председателем Координационного совета по делам молодёжи в научно-образовательной сфере при Совете при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и учёным секретарем Межведомственной рабочей группы при Совете. Входит в состав редколлегий журналов «Мировая экономика и международные отношения» (с 2010), «Общественные науки и современность» (с 2020) и «Пути к миру и безопасности» (с 2014), а также продолжающегося издания ИМЭМО «Мировое развитие» (с 2006).

Свободно владеет английским и испанским языками.

Научная деятельность 

В сферу научных интересов Ф. Г. Войтоловского входят:
 внешняя политика и стратегия безопасности США;
 политика США в Европе и Тихоокеанской Азии;
 отношения США с союзниками;
 НАТО;
 отношения США с КНР;
 международная безопасность;
 проблемы контроля над вооружениями и стратегической стабильности;
 международные организации и проблемы глобального управление;
 прогнозирование международно-политических процессов;
 внешнеполитическая идеология;
 теория и методология анализа международных отношений

Автор более 80 научных работ, общим объёмом около 120 п.л., в том числе одной индивидуальной монографии «Единство и разобщенность Запада», награждённой медалью РАН.

Награды 

Медаль РАН для молодых учёных (в области мировой экономики и международных отношений, за 2008 год) — за монографию «Единство и разобщённость Запада. Идеологическое отражение в сознании элит США и Западной Европы трансформаций политического миропорядка 1940-е — 2000-е гг.»
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (2017) — за заслуги в научной деятельности
 Медаль Совета Безопасности Российской Федерации (2017)
 Медаль Совета Безопасности Российской Федерации «За заслуги в укреплении международной безопасности» (2018)
 Почётная грамота Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации (2021)
 Награжден медалью Министерства науки и высшего образования РФ «За вклад в реализацию государственной политики в области научно-технологического развития» за значительные заслуги в сфере науки и многолетний добросовестный труд (2022)

Примечания

Ссылки 
 

Американисты России
Директора ИМЭМО
Преподаватели Дальневосточного федерального университета
Преподаватели МГИМО
Профессора РАН